Стражилово се може односити на:

Стражилово, врх на Фрушкој гори
Стражилово, југословенски ТВ филм из 1981. године
Стражилово, српски књижевни часопис